Лю Янь (політик) (? — 194)
Лю Янь (фігуристка) (1984)